Sione Tuipulotu peut désigner : 
 Sione Tuipulotu (1976-), joueur de rugby à XV tongien ;
 Sione Tuipulotu (1997-), joueur de rugby à XV écossais d'origine australienne ;
  (1997-), joueur de rugby à XV tongien né en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi